Канижа (, ) — город в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в городе проживали  жителей (по переписи населения 1991 года —  житель).

Название 
Стара-Канижа такое название современная Канижа носила до начала Первой мировой война, для различия с Нова-Канижа, которая была на другой стороне Тисы. Когда город Нова-Канижа переименовали в Нови-Кнежевац, Стара-Канижа стала называться просто — Канижа.

Демография 
В городе Канижа, по переписи 2002 года проживали 8318 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,0 год (39,5 лет у мужчин и 42,5 года у женщин). В городе есть 4025 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,52.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Города-побратимы 
  Будаёрш, Венгрия
  Кишкунхалаш, Венгрия
  Кралёвски-Хльмец, Словакия
  Надьканижа, Венгрия
  Рёске, Венгрия
  Сфынту-Георге, Румыния
  Фельшожольца, Венгрия
  Ференцварош, Венгрия

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Воеводины
Курорты Сербии